Tainted Money – cortometraggio del 1914 diretto da Burton L. King
Tainted Money – film del 1915 diretto da Ulysses Davis
Tainted Money – film del 1924 diretto da Henry MacRae